

Toponyme

Bentley, faubourg de Perth

Bentley, Alberta

Bentley, une ville du comté de Hancock, dans l'Illinois ;
 Bentley, au Kansas ;
 Bentley, dans le Michigan ;
 Bentley College, université américaine située à Waltham (Massachusetts) ;
 Bentley, census-designated place située en Oklahoma.

Bentley, dans le Hampshire (Angleterre)
 Bentley, dans le Suffolk (Angleterre)
 Bentley, dans le Warwickshire (Angleterre)
 Bentley, dans le Worcestershire (Angleterre)
 Bentley, dans le Yorkshire de l'Est (Angleterre)
 Bentley, dans le Yorkshire du Sud (Angleterre)
 The Bentley London, hôtel de luxe situé à Londres (Angleterre)

Patronyme 

 Alex Bentley (1990-), joueuse américaine de basket-ball
 Andrew Bentley (1985-), joueur de rugby à XIII néo-zélandais ;
 Derek Bentley (1933-1953), victime d'une erreur judiciaire, gracié à titre posthume.
 Dierks Bentley (1975-), chanteur américain de musique country.
 Doug Bentley (1916-1972), joueur canadien de hockey sur glace.
 E. C. Bentley (1875-1959), poète et auteur de romans policiers anglais.
 Hiram Bentley Glass, ou plus simplement Bentley Glass (1906–2005), philosophe et biologiste américain.
 
 Jon Louis Bentley (1953-), informaticien américain ;
 Kane Bentley (1987-), joueur de rugby à XIII néo-zélandais ;
 Lamont Bentley (1973-2005), acteur et rappeur américain ;
 Lisa Bentley (1968-), triathlète canadienne ;
 Matt Bentley (1979-), catcheur américain ;
 Max Bentley (1920-1984), joueur canadien de hockey sur glace ;   
 Phyllis Bentley (1894-1977), romancière anglaise ;  
 
 Robert Bentley (1821-1893), botaniste anglais dont l’abréviation botanique standard est Bentley.
 Roy Bentley (1924-2018), footballeur anglais.
 Samantha Bentley (1987-), actrice britannique de films pornographiques.
  (1974-), politicienne britannique.
 Stephen Bentley, auteur de comics
 Walter Owen Bentley (1888-1971), fondateur de la marque automobile Bentley.
 Wes Bentley (1978-), acteur américain.
 Wilson Bentley (1865-1931), premier photographe connu de flocons de neige

Prénom 
Bentley Little (1960), de son nom de plume Phillip Emmons, un auteur américain de romans d'horreur.

Titre 

 Bentley's Miscellany, revue littéraire créée par Richard Bentley (1661-1742), savant critique anglais.

Divers 
 Bentley Motors, marque de voitures de luxe propriété du groupe automobile allemand .
Les Bentley Boys, un groupe de  fortunés, essentiellement formé par des pilotes et mécaniciens britanniques de Bentley Motors lors de la seconde moitié des années 1920.
Bentley Rhythm Ace, un duo de musique formé à Birmingham en Angleterre dans les années 1990. 
 Bentley Systems, éditeur de logiciels, en particulier de MicroStation.
 Bentley, personnage de fiction, tortue experte en informatique dans le jeu vidéo Sly Raccoon.

Patronyme anglais